Der Kanton Bavay war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Avesnes-sur-Helpe, im Département Nord und in der Region Nord-Pas-de-Calais; sein Hauptort war Bavay. Vertreter im Generalrat war zuletzt von 1982 bis 2015 Jean Jarosz (PCF).

Der Kanton Bavay hatte 22.0226 Einwohner (Stand: 1. Januar 2012).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 16 Gemeinden:

Bavay
Aufgelöst 2015